Бруно Ергард Абеґґ — прусський державний діяч
 Ріхард Абеґґ — німецький хімік